Thraniini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Thraniini Gahan, 1906
 Gênero Elongatomerionoeda Hayashi, 1977
 Gênero Psebena Gahan, 1902
 Gênero Thranius Pascoe, 1859

Referências

Cerambycinae
Thraniini